Gadejord har to betydninger:

 Gadejord kan være den jord, planter vokser i (se Gadejord (substrat)
 Gadejord kan være fællesjorden i en landsby (se Gadejord (matrikulært)